

Astronomia
 Cratere Bonsu – cratere sulla superficie di Cerere

Persone
 Kojo Mensah-Bonsu (1976) – ex cestista britannico
 Kwame Bonsu (1994) – calciatore ghanese
 Pops Mensah-Bonsu (1983) – ex cestista e dirigente sportivo britannico
 Randy Edwini-Bonsu (1990) – calciatore ghanese naturalizzato canadese